Napoleonsbrücke ist der Name folgender Brücken in Deutschland:
 Napoleonsbrücke (Gifhorn), Niedersachsen
 Napoleonsbrücke (Müngsten), Nordrhein-Westfalen
 Napoleonsbrücke (Trier), Rheinland-Pfalz

Pont Napoléon bzw. Pont Bonaparte steht für folgende Brücken in Frankreich:
 Pont Napoléon (Luz-Saint-Sauveur), Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
 Pont Napoléon, heute Pont Kitchener, eine Brücke über die Saône in Lyon
 Pont Bonaparte, eine Brücke über die Saône in Lyon
 Pont Napoléon, heute Pont National, eine Brücke über die Seine in Paris